Xinji (kinesiska: 新集, 新集镇) är en köping i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 120 kilometer nordväst om provinshuvudstaden Hefei.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Anhui
WP:Projekt Kina

ceb:Xinji (baranggay sa Republikang Popular sa Tsina, Anhui Sheng)